Григорий Загряжский:
 Загряжский, Григорий Алексеевич (Саврас) — русский воевода, дворянин московский.
 Загряжский, Григорий Афанасьевич — воевода в Сапожке (1626—1627), в Себеже (1632), в Перми (1641), в Соликамске (1642—44) и в Алатыре (1644—1647); дворянин московский.
 Загряжский, Григорий Иванович — дьяк на службе у Василия III и Ивана IV.